Aaron Lowe (né en 1974), patineur artistique canadien ;
  ;
  ;
 Caitlin Lowe (née en 1985), joueuse de softball américaine ;
 Chad Lowe (né en 1968), acteur américain ;
 Sophie Lowe (née en 1990), actrice et chanteuse australienne ;
 Sophie Löwe (1815-1866), soprano allemande ;
 Charles Upton Lowe (1921-2012), pédiatre américain qui a donné son nom au syndrome de Lowe ;
 Chaunté Lowe (née en 1984), athlète américaine ;
 Crystal Lowe (née en 1981), actrice canadienne ;
 Cyril Lowe (1891-1983), dit Kit, ou the Kid, joueur anglais de rugby à XV ;
  ;
 Douglas Lowe (1902-1981), athlète américain ;
 Edmund Lowe (1890-1971), acteur américain ;
 Elias Avery Lowe (1879-1969), paléographe américain ;
 George Lowe (1924-2013), alpiniste néo-zélandais ;
 Gordon Lowe (1884-1972), joueur britannique de tennis ;
 Harold Lowe (1882 - 1944), officier sur le Titanic ;
 Hudson Lowe (1769-1844), général britannique ;
 Ian Lowe (né en 1942), universitaire et écrivain australien ;
  ;
 James Lowe (1992-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Jeff Lowe (1950-2018), alpiniste américain ;
  (né en 1927), chanteur et compositeur américain ;
  ;
  (1905-1997), mycologue américain ;
 Kevin Lowe (né en 1959), joueur canadien de hockey sur glace. Le trophée Kevin-Lowe a été créé en son honneur ;
  ;
 Nick Lowe (né en 1949), chanteur, compositeur et producteur britannique ;
 Nicolle Lowe (né en ?), chevalier, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc ;
 Olga Lowe  (1919-2013), actrice britannique ;
 Pat Lowe (née en 1943), athlète britannique spécialiste du 800 mètres ;
 Percy Roycroft Lowe (1870-1948), chirurgien et ornithologue britannique ;
 Richard Thomas Lowe (1802-1874), écrivain et naturaliste britannique ;
Richard Lowe (?), homme d'affaires camerounais ;
 Rob Lowe (né en 1964), acteur américain ;
  (1914-1981), pianiste et compositrice canadienne ;
 Samuel Lowe (né en 1994), coureur cycliste britannique ;
 Sara Lowe (née en 1984), nageuse américaine ;
 Thomas Lowe (1719-1783), ténor anglais ;
 Zane Lowe (né en 1973), de son vrai nom Alexander Zane Reid Lowe, animateur de radio et présentateur de télévision britannique.

Hydronyme 

 Lowe, le nom d'un cours d'eau d'Alaska, aux États-Unis situé dans la région de recensement de Valdez-Cordova.

Homonymie d'hydronyme
Patronyme anglais